Arlequin est un personnage de la commedia dell'arte, reconnaissable notamment à son habit coloré.

Personnage 
 Arlequin, personnage du carnaval de Binche

Culture 
 Arlequin, thème d'œuvres d'Edgar Degas.
 Arlequin, toile composée par Cézanne en 1888.
 Arlequin est une peinture réalisée par Picasso en 1917.
 Arlequin (Le Peintre Salvado en arlequin) est une peinture réalisée par Picasso en 1923.
 Arlequin, série de bande dessinée, par Dany et Jean Van Hamme.
 Arlequins, branche de la société Eldar, dans l'univers de fiction Warhammer 40,000.
 L'Arlequin, cinéma parisien.
 L'Arlequin, cabaret parisien.
 Le Cimetière des Arlequins, album de 1973 du groupe Ange.
 Arlequin roi de Serendib, farce en 3 actes

Biologie 
 Arlequin, cultivar de rosier grimpant.
 Arlequin, robe de chien, due au gène « Merle » présent chez certaines races. Pour le beauceron, par exemple, on parlera de robe Arlequin, alors que la robe d'un colley présentant ce gène sera qualifiée de bleu-merle.
 Arlequin, robe de chat, due à un gène Harlequin, plus fréquent chez la femelle présentant quatre couleur.
Arlequin de Cayenne, une espèce d’insectes coléoptères
 Arlequin plongeur, canard plongeur de la famille des Anatidés.
 Punaise arlequin, punaise de la famille des pentatomidae.
 Syndrome du fœtus Arlequin est un trouble de la kératinisation, probablement dû à des anomalies des lipides cutanés, caractérisé par une hyperkératose massive sillonnée de profondes crevasses, qui cause le décès du nourrisson dans les premières semaines de vie.

Autres 
 Bonbons arlequins, bonbons colorés.
 « Repens-toi, Arlequin » dit Monsieur Tic-Tac, nouvelle de science-fiction

Voir aussi